Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2013 fand vom 18. bis 24. Januar 2013 im Grand Central Terminal in Manhattan, New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gleichzeitig das erste Turnier der aktuellen Saison der World Series 2013.  Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte gehörte zur Kategorie WSA Silver 25.

Titelverteidiger bei den Herren war Nick Matthew, der dieses Jahr im Halbfinale am Franzosen Grégory Gaultier scheiterte. Gaultier, Titelträger von 2009, traf im Finale auf den amtierenden Weltmeister Ramy Ashour, der das Turnier bereits 2008 und 2011 gewinnen konnte. Der Franzose verlor das Endspiel trotz einer 2:0-Satzführung noch mit 3:2 gegen Ashour, der damit seinen dritten Titel beim Tournament of Champions feierte. Bei den Damen verteidigte Natalie Grinham ihren Titel aus dem Vorjahr, sie besiegte im Endspiel Kasey Brown in drei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. In beiden Feldern wurden die acht besten Spieler gesetzt. Per Wildcard erhielten Todd Harrity bei den Herren und Latasha Khan bei Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar bei den Herren und 25.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2012/13
WSA World Tour 2012/13
Sportveranstaltung in Manhattan